Юрий Забродин:
 Забродин, Юрий Иванович (1927—2014) — советский футболист и тренер.
 Забродин, Юрий Михайлович (1940—2021) — российский психолог.